Werumeus Buning bzw. Weruméus Buning ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Weruméus Buning (1846–1933), niederländischer Schriftsteller 
 Johan Willem Frederik Werumeus Buning (1891–1958), niederländischer Schriftsteller